Niederhaus bezeichnet

Ansitze:
 ehemaliger Ansitz Niederhaus, Bozen, Südtirol

Burgen:
 Veste Niederhaus, Passau, Bayern  
 Burg Niederhaus, Ederheim, Bayern

Orte:
 Niederhaus (Ederheim), Ortsteil der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Niederhaus (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Niederhaus (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer, Bundesland Salzburg, Österreich

Personen:
 Constanze Niederhaus (* 1976), deutsche Germanistin

Siehe auch:
 Niederburg (Begriffsklärung)
 Niedernhausen (Begriffsklärung)
 Niederhausen
 Niederhäusern